Le nom « Marie-Caroline de Bourbon-Siciles » (en italien, Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie) peut désigner quatre princesses de la maison de Bourbon-Siciles :
 Marie-Caroline de Naples-Siciles (1798-1870), duchesse de Berry, fille de François de Naples et de Sicile (futur François Ier des Deux-Siciles),  épouse de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry ;
 Marie-Caroline de Bourbon-Siciles (1820-1861), demi-sœur de la précédente et infante d'Espagne par son mariage avec Charles de Bourbon ;
 Marie-Caroline de Deux-Siciles (1822-1869), duchesse d’Aumale, fille de Léopold des Deux-Siciles, épouse d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale.
 Marie-Caroline de Bourbon-Siciles (1856-1941), fille de François de Paule de Bourbon-Siciles.
Homonymie capétienne